Abremanos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Buglossoides arvensis; o
 el nombre común de la planta Centaurea melitensis.